Open kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Open, Södermanland, våtmark, tidigare sjö i Vingåkers kommun, 
Open, Närke, sjö i Vingåkers kommun,  (34 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn